RLM peut faire référence à :

 Detlev-Rohwedder-Haus, le bâtiment qui abrita le ministère de l'Aviation du Troisième Reich en Allemagne
 la marque droite-à-gauche en informatique et typographie